Strömberg är ett vanligt svenskt efternamn. Den 31 december 2019 var det 8 901 personer bosatta i Sverige som skrev namnet på detta sätt. Tillsammans med 29 personer som stavade namnet på andra sätt, blir detta 8 930 personer, vilket ger namnet plats nummer 93 på listan med Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Strömberg

A
 Adam Theodor Strömberg (1820–1889), biskop i Strängnäs
 Alva Strömberg (1920–1995), översättare och redaktör
 Arne Strömberg (1920–1988), ishockeytränare
 Arvid Strömberg (född 1991), ishockeyspelare
 Asta Strömberg (1916–2011), glaskonstnär
 August Strömberg (1860–1947), skomakare och spelman
 August Strömberg (fotbollsspelare) (född 1992)

B
 B-A Strömberg (född 1954), fotbollsspelare och tränare
 Berta Strömberg (1863–1944), tecknare
 Bill Strömberg (född 1967), fridykare
 Bo Strömberg (född 1958), historiker

C
 Carin Strömberg (född 1993), handbollsspelare
 Carl Strömberg (1798–omkring 1854), dekorations- och kyrkomålare
 Carl Axel Strömberg (1912–1992), bokförläggare
 Carl Edward Strömberg (1871–?), dekorationsmålare
 Cecilia Strömberg (född 1968), radiojournalist
 Charlotte Strömberg (född 1959), civilekonom och företagsledare
 Clara Strömberg (1836–1898), pedagog och skolledare
 Conny Strömberg (född 1975), ishockeyspelare

D
 David Strömberg (född 1964), nationalekonom, professor

E
 Edvard Strömberg, flera personer 
 Edvard Strömberg (industriman) (1872–1946), glastekniker och industriman
 Edvard Strömberg (filolog) (1879–1953), språkman och skolman
 Elisabeth Strömberg (1906–1970), textilexpert och museiintendent
 Emanuel Strömberg, friidrottsman, aktiv på 1910-talet
 Eugén Strömberg (1895–1971), militärläkare
 Ewa Strömberg (1940–2013), skådespelare

F
 Fanny Strömberg (1859–1939), skådespelare och teaterdirektör
 Fredrik Strömberg (född 1968), journalist, författare, lärare
 Frithiof Strömberg (1878–1911), skådespelare och operasångare
 Fyr Thorvald Strömberg (född 1966), skådespelare, regissör och filmproducent

G
 Georg Strömberg (1823–1906), finländsk ingenjör och ämbetsman
 Gerda Strömberg (1879–1960), glaskonstnär
 Glenn Strömberg (född 1960), fotbollsspelare
 Gottfrid Strömberg (1863–1938), finländsk ingenjör, industriman och bergsråd
 Greta Strömberg (1910–1998), skådespelare och dansare
 Gustaf Strömberg, flera personer
 Gustaf Strömberg (1882–1962) svensk-amerikansk astronom
 Gustaf Strömberg (politiker) (1880–1940), yrkesinspektör och politiker

H
 Hans Jakob Strömberg (1821–1872), arkitekt
 Hans R. Strömberg (född 1953), travtränare och travkusk
 Helmer Strömberg (1848–1910), operasångare
 Herman Strömberg (1882–1967), fiolspelman
 Håkan Strömberg (1917–2002), jurist, professor, spexförfattare 
 Håkan Strömberg (politiker) (född 1936)

I
 Inga Lill Strömberg (född 1950), konstnär och lärare

J
 Jan Strömberg (född 1939), silversmed och lärare
 Johan Strömberg (1863–1932), finländsk arkitekt
 Johan Peter Strömberg (1773–1834), skådespelare, dansare och teaterdirektör
 Johanna Strömberg (född 1987), skådespelare
 Johanna Strömberg (månglare) (1830–1894), fiskförsäljare
 Johannes Strömberg (1868–1916), filosof och rektor
 Julia Strömberg (1851–1920), målare

K
 Karl-Erik Strömberg (född 1926), skoldirektör och politiker
 Kerstin Strömberg (1881–1929), pianist och pianopedagog
 Kjell Strömberg (1893–1975), författare, kulturjournalist och översättare

L
 Lars Strömberg (född 1978), musiker
 Leif Strömberg (född 1962), ishockeytränare
 Lena Strömberg Lagerlöf (född 1975), skådespelare
 Leonard Strömberg (1871–1941), svensk-amerikansk författare och metodistpräst
 Lily Strömberg-von Essen (1896–1990), tennisspelare
 Lotta Strömberg, författarpseudonym för Peter Curman (1941–2021)

M
 Magnus Strömberg (född 1962), kompositör och producent
 Malin Strömberg (född 1976), simmare
 Maria Christina Strömberg (1777–1853), dansare, lärare i balett och drama
 Martin Strömberg (1905–1990), författare och kulturjournalist
 Martin Strömberg (seglare) (född 1982), havskappseglare
 Mathias Strömberg (född 1972), grafisk formgivare och sångare
 Mathilda Strömberg Hamilton (1864–1935), missionär, företagare, föreläsare och författare
 Maya Strömberg (1910–1996), skådespelare och dansare
 Mika Strömberg (född 1970), finländsk ishockeyspelare
 Mikael Strömberg (född 1976), författare och musiker
 Märta Strömberg (1921–2012), arkeolog, professor

O
 Otto Strömberg (1856–1939), bruksdisponent och politiker

P

 Peder Strömberg (död 1655), köpman och ämbetsman
 Per Strömberg , flera personer
 Per Strömberg (företagsledare)(född 1963), VD för Ica-gruppen
 Per Strömberg (professor) (född 1968), ekonom, professor i finansiell ekonomi
 Pär Strömberg (född 1972), konstnär

R
 Ragnar Strömberg (född 1950), författare, översättare, kritiker
 Robin Strömberg (född 1992), fotbollsspelare

S
 Sigge Strömberg, flera personer
 Sigge Strömberg (1885–1920), svensk journalist och författare
 Sigge Strömberg (1902–1982), finlandssvensk bonde och författare
 Stefan Strömberg (född 1950), jurist och ämbetsman
 Sven Strömberg, flera personer
 Sven Strömberg (programledare) (född 1941)
 Sven Strömberg (redaktionschef) (1911–1986), tidningsman och friidrottare
 Sven Strömberg (tandläkare) (1892–1971), tandläkare och målare

T
 Thord Strömberg (född 1943), historiker, docent
 Thorvald Strömberg (1931–2010), finlandssvensk paddlare
 Tore Strömberg (1912–1993), jurist, professor

U
 Ulrika Lovisa Strömberg (1771–1836), finlandssvensk konstnär

V
 Victor Strömberg (1877–1960), affärsman och organisatör
 Väinö Emil Strömberg (1896–1926), finländsk militär

Y
 Yngve Strömberg (1916–2004), civilingenjör

Källor

Svenska efternamn